Sarasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sarasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Sarasaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå), 
 Sarasaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi), 
 Sarasaari (ö i Birkaland), Sydvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar